JAN als Abkürzung bezeichnet:
 Jackson (Mississippi), IATA-Code des Flughafens in den USA
 Japan Article Number, eine Produktkennzeichnung für Handelsartikel in Japan
 Joint Army/Navy Phonetic Alphabet, eine Buchstabiertafel

Jan ist:
 Jan, ein männlicher Vorname
 Januar, Kurzbezeichnung des Monats
 Jan (Automarke) der Name eines ehemaligen dänischen Unternehmens
 Jan (Schiff, 1928), ein Werkstattschiff
 der 32. Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe ჯ

Siehe auch:
 Ján, die slowakische Form des Vornamens
 Jann
 Yann

JAN